Лас Ваиниљас има више значења:

 Лас Ваиниљас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Ваиниљас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику